

События

Римская империя 
 Консулы Марк Сервий Октавий Ленат Понтиан и Марк Антоний Руфин.
 131—137 — Наместник Каппадокии Флавий Арриан.
 Начало 120-х годов — Адриан поехал в Азию, в Каппадокии встретился с парфянским царём Осдроем, вернул ему дочь, захваченную в плен Траяном, и постарался заручиться его дружбой. Повсюду Адриан разбирал жалобы на прокураторов и наместников и сурово карал их.
 В Афинах построена Арка Адриана.
 Правителем Харакены стал Мередат.

Азия 
 В Хами (Восточный Туркестан) основано военное поселение китайских крестьян-пограничников.
 Императором Японии стал Сэйму.

Родились 
 Хувишка

Скончались 
 Иехошуа бен Ханания — танна третьего поколения, ученик рабби Иоханана бен Заккая, основной оппонент рабби Элиэзера бен Уркенос.

Галерея

См. также